Лильвонтканинг-Ёхан (устар. Лиль-Вонт-Канын-Ёган) — река в России, протекает по территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Начинается в болоте. Устье реки находится в 198 км по левому берегу реки Поколька. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300064331
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115306433
 Код бассейна — 15.05.00.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания 

Реки Красноселькупского района
Притоки Покалькы (притока Таза)